Ну́рбю () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нурбю, Бенте (род. 1974) — норвежская футболистка, вратарь.
 Нурбю, Дорди (род. 1964) — норвежская кёрлингистка.
 Нурбю, Милле (род. 2001) — норвежская кёрлингистка.
 Нурбю, Сверре (1910—1978) — норвежский футболист и хоккеист с мячом.

Топоним 
  — железнодорожная станция в Норвегии.

См. также 
 Норбю